Alexander Alexejewitsch Awdejew ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexejewitsch Awdejew (Politiker) (* 1946), russischer Diplomat und Politiker
 Alexander Alexejewitsch Awdejew (Kanute) (* 1956), sowjetischer Kanute